Не следует путать с 10-м дальнебомбардировочным авиационным полком
10-й бомбардировочный авиационный Ленинградский Краснознамённый полк, он же 10-й скоростной бомбардировочный авиационный полк — воинская часть ВС СССР в Великой Отечественной войне.

История 
Полк сформирован в Сиверском в 1939 году путём переименования 10-го авиационного полка.

Принимал участие в Зимней войне.

Частично базировался на расположенном в 25 километрах к северу аэродроме Красногвардейск.

В составе действующей армии во время ВОВ c 22 июня 1941 по 29 августа 1941, с 15 января 1942 по 14 июля 1942 и с 1 декабря 1942 по 3 сентября 1943 года.

На 22 июня 1941 года базируется в Сиверском, имея в своём составе 50 самолётов СБ (в том числе 11 неисправных).

С первых дней войны совершает боевые вылеты против финских войск, так 25 июня 1941 года бомбит аэродром Миккели и Мантыхарью. С 4 июля 1941 года наносит бомбовые удары по немецким мотомеханизированным и танковым частям у реки Западная Двина и переправам на реке. Так, 4 июля 1941 года бомбардирует вражескую колонну на шоссе Резекне — Пыталово. В ходе боёв несёт большие потери. В середине июля 1941 года поддерживает с воздуха советские войска в ходе контрудара под Сольцами, бомбит плацдармы на Луге, в основном в районе Сабска, в целом действует южнее Ленинграда до середины августа 1941 года.

29 августа 1941 года отведён в резерв в Казань, перевооружён самолётами Пе-2. Вновь приступил к боевым действиям в январе 1942 года, поддерживая с воздуха советские войска, проводившие Любаньскую наступательную операцию. Действует в районах Любани, Мясного Бора, Погостья до июля 1942 года, после чего снова выведен на переформирование.

В конце 1942 года направлен на Сталинградский фронт, действовал под Сталинградом, затем в 1943 году на Северном Кавказе, Кубани, Крыму.

3 сентября 1943 года на Северо-Кавказском фронте преобразован Приказом НКО СССР № 265 от 03.09.1943 года в 124-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк

Подчинение

Командиры 

 майор, подполковник, полковник Нечипоренко Степан Игнатьевич, 11.1938 - 08.1941
 подполковник Григорий Андреевич Николаев, с 1943, погиб 14.09.1944 г. под Ригой.

Награды и наименования

Отличившиеся воины полка

Примечания

Ссылки 
 Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
 Справочник

Бомбардировочные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1938 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1943 году
Участники Любанской операции